

Toponímia 
 Santa Fe de Nuevo México — província americana do Império Espanhol

Argentina 
 Santa Fé (Argentina) — município 
 Santa Fé (província) — província
 Estação Santa Fe — do Metro de Buenos Aires

Brasil 
 Santa Fé do Pirapó — distrito de de Marialva, Paraná

Municípios 
 Santa Fé (Paraná)
 Bonito de Santa Fé — da Paraíba
 Santa Fé de Goiás —
 Santa Fé de Minas — de Minas Gerais
 Santa Fé do Sul — de São Paulo
 Santa Fé do Araguaia — de Tocantins

Bairros 
 Jardim Santa Fé — em São Paulo
 Santa Fé (Campo Grande)

Colômbia 
 Santa Fe (Bogotá) — parte da capital colombiana
 Santa Fe de Antioquia — cidade e município

Equador 
Ilha de Santa Fé — nas Galápagos

Espanha 
 Santa Fe (Espanha) — município da Andaluzia
 Santa Fe de Mondújar — município da Andaluzia
 Santa Fe del Penedès — município da Catalunha

Estados Unidos 
 Condado de Santa Fe — no Novo México
 Santa Fé (Novo México) — capital do condado homónimo
 Santa Fe (Texas) — cidade
 Santa Fe Springs — cidade da Califórnia
 Rancho Santa Fe — região censitária da Califórnia

Filipinas 
 Santa Fe (Cebu) — município
 Santa Fe (Leyte) — município
 Santa Fe (Nova Vizcaya) — município
 Santa Fe (Romblon) — município

Honduras 
 Santa Fé (Ocotepeque) — município 
 Santa Fé (Colón) — cidade e município

Paraguai 
 Santa Fe del Paraná — cidade e município do departamento de Alto Paraná

São Tomé e Príncipe 
 Santa Fé (São Tomé) — aldeia

Clubes de futebol 
 Club Independiente Santa Fe — de Bogotá, Colômbia
 Santa Fé Futebol Clube — de Santa Fé do Sul, Brasil
 Club Atlético Unión — também conhecido como Unión de Santa Fe; de Santa Fé, Argentina

Filmes 
 Santa Fe Trail — de 1940, dirigido por Michael Curtiz
 Santa Fe (filme) — de 1951, dirigido por Irving Pichel

Outros usos 
 Atchison, Topeka and Santa Fe Railway — empresa ferroviária norte-americana extinta
 Hyundai Santa Fe — veículo esportivo utilitário
 Trilha de Santa Fé — Santa Fe Trail ; via de migração para o Oeste dos Estados Unidos em meados do 

Desambiguações de cinema
Desambiguações de clubes
Desambiguações de topônimos